Мустафинов — фамилия; имеет женскую форму Мустафинова.
 Мустафинов, Ахмед Нюрмухамедович (1904—1963) — советский геолог.
 Мустафинов, Магомед Юсупович  (1912—1983) — участник Итальянского Сопротивления.
 Мустафинов, Сулейман-эфенди — представитель чеченского тайпа серхой, с 1845 года по апрель 1846 год наиб Черкесии.